Kells steht für:

 eine irische Ort, siehe Kells (Antrim)
 eine englisch Ort, siehe Kells (Cumbria)
 eine irische Ort, siehe Kells (Kilkenny)
 eine irische Stadt, siehe Kells (Meath)
 eine französische Metal-Band, siehe Kells (Band)

Kells ist der Familienname folgender Personen:
 C. Edmund Kells (Charles Edmund Kells Jr.; 1856–1928), US-amerikanischer Zahnarzt 

Siehe auch:
 Book of Kells